Jméno Tintoretto označuje více osob:

 Tintoretto, vlastním jménem Jacopo Comin, zvaný též Jacopo Robusti (1518/19–1594) – benátský malíř
 Domenico Robusti, po otci zvaný Tintoretto (1560–1635) – benátský malíř, syn Jacopa Comina
 Marietta Robusti, nazývaná též La Tintoretta (1560?–1590?) – benátská malířka, dcera Jacopa Comina

Další významy 

 Tintoretto (koktej)